Самерз има више значења:
 Самерз (Конектикат)
 Самерз (Монтана)
 Самерз (Ајова)